Southern League steht für:

 Southern Football League, englische Fußballliga
 Southern League (Eishockey), ehemalige Eishockeyliga in England
 Southern League (Baseball), eine Baseball-Liga im Süden der Vereinigten Staaten
 Southern League (Neuseeland), zweitklassige neuseeländische Fußballliga